Estelí bezeichnet:
 Departamento Estelí, ein Departamento in Nicaragua
 Estelí (Stadt), die Hauptstadt des gleichnamigen Departamentos
 Estelí (Vulkan), ein Vulkan in Nicaragua